Вознесенский, Александр:
 Вознесенский, Александр Алексеевич (1898—1950) — советский экономист, деятель науки и культуры.
 
 Вознесенский, Александр Сергеевич (настоящая фамилия Бродский, 1880—1939) — русский драматург, сценарист и педагог, поэт, литературный критик, переводчик.
 Вознесенский, Александр Эрнестович (род. 1972) — экономист, кандидат экономических наук.